Ao – dwuznak
 Ao – stworzenie z mitologii chińskiej
 Ao – plemię zamieszkujące wschodnie Indie
 Ao – język z rodziny tybeto-birmańskiej
 .ao – domena internetowa

Zobacz też 
 AO